De poldermolen De Vier Winden in Hoogwoud.
De korenmolen De Vier Winden in Monster.
De koren- en pelmolen De Vier Winden in Pieterburen.
De korenmolen De Vier Winden in Reutum.
De korenmolen De Vier Winden in Terbregge.
De korenmolen De Vier Winden in Sint Annaland.
De korenmolen De Vier Winden in Vragender.
In de vier winden (IIII vens), de 16e-eeuwse prentenhandel van Hieronymus Cock en Volcxken Diericx.